Ču jsou čínská příjmení  (k roku 2007 14. nejčastější příjmení v ČLR), ,  a  a též korejské příjmení 주:

Příjmení Ču nosili panovníci několika čínských států:
 říše Pozdní Liang (907–923):
 Ču Wan (852–912) – císař od 907
 Ču Jou-kuej (asi 888 – 913) – císař od 912
 Ču Jou-čen (888–923; od 913 Ču Chuang, od 915 Ču Čen) – císař od 913
 říše Ming (1368–1644) a Jižní Ming (1644–1662):
 Ču Jüan-čang (1328–1398), známý pod jménem své éry – Chung-wu, zakladatel a od roku 1368 první císař říše Ming
 císařové říše Ming a Jižní Ming do roku 1662, následníci a potomci Ču Jüan-čanga

Další známí nositelé příjmení Ču:
 Ču Caj-jü (1536–1611) – čínský hudební teoretik, člen dynastie Ming
 Ču Č’-fan († 1511) – čínský povstalec, kníže komanderie z An-chua a člen dynastie Ming
 Ču Čan-šan (1406–1478) – čínský kníže ze Siang, syn mingského císaře Chung-siho
 Ču Čchen (* 1976) – čínská (od roku 2006 katarská) šachistka
 Ču Čchen-chao († 1521) – čínský povstalec, kníže z Ning a člen dynastie Ming
 Ču Čchüan (1378–1448) – čínský vojevůdce, taoista a dramatik, kníže z Ning a syn mingského císaře Chung-wua
 Ču Fu (1364–1428) – čínský vojevůdce, kníže z Čchi a syn mingského císaře Chung-wua
 Ču Hjong-čun (* 1991) – jihokorejský rychlobruslař
 Ču Jou-jüan (1476–1519) – čínský aristokrat, kníže ze Sing a syn mingského císaře Čcheng-chuy, otec mingského císaře Ťia-ťinga
 Ču Jou-tun (1379–1439) – čínský básník a dramatik, kníže z Čou a člen dynastie Ming
 Ču Jün-ming (1460–1526) – kaligraf, básník a esejista čínské říše Ming
 Ču Kang (1358–1398) – čínský vojevůdce, kníže z Ťin a syn mingského císaře Chung-wua
 Ču Kao-sü (1380–1426) – čínský vojevůdce a povstalec, kníže z Chan a syn mingského císaře Jung-leho
 Ču Kao-suej (1383–1431) – čínský vojevůdce, kníže z Čao a syn mingského císaře Jung-leho
 Ču Lin (* 1994) – čínská tenistka
 Ču Piao (1355–1398) – čínský aristokrat, syn a následník trůnu mingského císaře Chung-wua
 Ču Si (1130–1200) – neokonfuciánský filozof v čínské říší Sung
 Ču Su (1361–1425) – čínský vojevůdce, kníže z Čou a syn mingského císaře Chung-wu
 Ču Šuang (1356–1395) – čínský vojevůdce, kníže z Čchin a syn mingského císaře Chung-wua
 Ču Ťün (* 1984) – čínský sportovní šermíř
 Ču Wan (1494–1550) – čínský vojevůdce
 Ču Wen (režisér) (* 1967) – čínský režisér
 Ču Žung-ťi (* 1928) – čínský komunistický politik, předseda vlády ČLR (1998–2003)
 Ču-ke Liang (181–234) – čínský vojevůdce a politik období Tří říší
 Ču Te (1886–1976) – čínský komunistický vojevůdce politik
 Ču Ťien-chua (* 1963) – čínský atlet, skokan do výšky

Reference 

Čínská příjmení